Lásd: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
 A romániai Magyar Polgári Párt 2008 előtti elnevezése
 Magyar Polgári Szövetség (Szerbia) – Szerbiai (vajdasági) magyar párt